Основная статья: Flogging Molly

Эта статья содержит дополнительную информацию о группе Flogging Molly.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видеоклипы 
 Drunken Lullabies (2002)
 What's Left of the Flag (2002)
 Seven Deadly Sins (2004)
 Laura (2006)
 Float (2008)
 Punch Drunk Grinning Soul (2010)
 Don't Shut 'em Down (2011)
 Revolution (2011)

Примечания 

Flogging Molly